Nueva Francia kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Nueva Francia (ort i Argentina), Santiago del Estero,

Mexiko 

 Nueva Francia, Mexiko, Chiapas, Jiquipilas, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar